Charles King kan syfta på:

* Charles King (politiker) (1871–1961), Liberias president
 Charles King (friidrottare) (1880–1958), en  friidrottare
 Charles King (vaudevillian) (1886–1944), skådespelare
 Charles King (cyklist) (1911–2001), en brittisk cyklist